Milano-Torino é uma semi-clássica corrida anual de ciclismo de estrada no norte da Itália, percorre 199 quilômetros, atualmente ela faz parte da UCI Europe Tour.

Palmarés

Ligações externas 
 

Competições de ciclismo da Itália
Clássicas (ciclismo)